Bodri Ferenc (1943–2021) grafikusművész, illusztrátor
 Bodri Ferenc (1931–2010) irodalomtörténész, művészeti író

Jegyzetek